Анхель Розенблат (Венгрув, Польща, 9 грудня 1902 — Каракас, 11 вересня 1984) — венесуельсько-єврейський філолог, есеїст та іспаніст польського походження.

Біографія 
Народився в Польщі, у віці шести років він приїхав зі своєю сім'єю до Аргентини, де виріс і здобув освіту. Навчався у видатного філолога-іспаніста Амадо Алонсо в Інституті філології Університету Буенос-Айреса. Одним з його викладачів був Педро Енрікес Уренья. За дорученням Амадо Алонсо Розенблат підготував перший том майбутньої іспано-американської діалектологічної бібліотеки.

Розенблат навчався в Берлінському університеті (1931—1933). У 1933—1938 роках він працював у Центрі історичних досліджень (Мадрид) разом з Рамоном Менендесом Підалем.

У 1946 році він переїхав до Венесуели, де працював у Національному педагогічному інституті на посаді професора іспанської та латинської мов. 1947 року він заснував кафедру філології в Центральному університеті. 1950 року він став громадянином Венесуели. Згодом керував Інститутом філології Андреса Белло в Центральному університеті Венесуели. Співпрацював з «Літературною газетою», газетою El Nacional, а також був редактором журналу Tierra Firme.

Праці 

 Amadís de Gaula: novela de caballerías, refundida y modernizada, Buenos Aires, Losada, 1940
 La población indígena de América desde 1492 hasta la actualidad, Buenos Aires, Institución cultural española, 1945
 Las nuevas normas ortográficas y prosódicas de la Academia Española, Caracas, imprenta nacional, 1953
 La población indígena y el mestizaje en América, Buenos Aires, 1954, 2 vols.
 El nombre de Venezuela, Caracas, tipografía Vargas, 1956
 Buenas y malas palabras en el castellano de Venezuela, Caracas/Madrid, Edime, 1956—1960, 2 vols. (varias reediciones corregidas y aumentadas)
 Ortega y Gasset: lengua y estilo, Caracas, Instituto de filología Andrés Bello, 1958
 El pensamiento gramatical de Bello: conferencia pronunciada en el auditorium del liceo Andrés Bello en noviembre de 1959, Caracas, ediciones Andrés Bello, 1961
 Lengua y cultura de Hispanoamérica: tendencias actuales, Caracas, Ministerio de educación, 1962
 Origen e historia del che argentino, s.l. Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, 1962
 El castellano de España y el castellano de América: unidad y diferenciación, Caracas, UCV, 1962
 Fetichismo de la letra, Caracas, UCV, 1963
 Corrección de pruebas: incluyendo nuevas normas ortográficas y prosódicas de la Academia Española, Barcelona, Oficina de educación iberoamericana, 1964
 El nombre de la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1964
 La educación en Venezuela, voz de alerta, Caracas, Italgráficas, 1964
 La primera visión de América y otros estudios, Caracas, Publicaciones del Ministerio de Educación, 1965
 Andrés Bello: a los cien años de su muerte, Caracas, UCV, 1966
 El futuro de nuestra lengua, 1967
 El criterio de corrección lingüística: Unidad o pluralidad de normas en el castellano de España y América, l967
 Contactos interlinguísticos en el mundo hispánico: el español y las lenguas indígenas (Universidad de Nimega, Países Bajos, l967)
 La población de América en 1492: viejos y nuevos cálculos, México, el Colegio de México, 1967
 Lengua literaria y lengua popular en América, Caracas, UCV, 1969
 Nuestra lengua en ambos mundos (Biblioteca General Salvat. 1971)
 La lengua del «Quijote», Madrid, Gredos, 1971
 Corrección de pruebas: nuevas normas ortográficas y prosódicas de la Academia Española, Caracas, editorial Arte, 1974
 Actual nivelación léxica en el mundo hispánico, 1975
 Los conquistadores y su lengua, 1977
 Sentido mágico de la palabra: y otros estudios, Caracas, UCV, 1977
 El español de América, Caracas, Ayacucho, 2002

 як редактор

 Historia general del Perú, del Inca Garcilaso de la Vega, Buenos Aires, Emecé, 1943
 Historia de los incas, de Pedro Sarmiento de Gamboa, Buenos Aires, Emecé, 1947
 Cartas completas, de Félix Lope de Vega y Carpio, Buenos Aires, Emecé, 1948, 2 vols.
 Viajes al Estrecho de Magallanes (1579—1584): recopilación de sus relaciones sobre los dos viajes al Estrecho y de sus cartas y memoriales, de Pedro Sarmiento de Gamboa, Buenos Aires, Emecé, 1950, 2 vols.

Бібліотека Анхеля Розенблата 

 Estudios sobre el habla de Venezuela: buenas y malas palabras 1., tomo I, Caracas, Monte Ávila, 1987
 Estudios sobre el habla de Venezuela: buenas y malas palabras 2., tomo II, Caracas, Monte Ávila, 1987
 Estudios sobre el español de América, tomo III, Caracas, Monte Ávila, 1990
 Estudios dedicados a la Argentina, tomo IV, Caracas, Monte Ávila, 1991
 Estudios gramaticales y filológicos, tomo V, Caracas, Monte Ávila,
 Ensayos diversos 1., tomo VI, Caracas, Monte Ávila, 1997
 Ensayos diversos 2., tomo VII, Caracas, Monte Ávila, 1997
 Temas indígenas, tomo VIII, Caracas, Monte Ávila,
 La lengua del Quijote, tomo IX, Caracas, Monte Ávila,
 El Amadís de Gaula, tomo X, Caracas, Monte Ávila,
 Miscelánea, tomo XI, Caracas, Monte Ávila

Примітки

Посилання 

 Біографія Анхеля Розенблата

Польські емігранти до Аргентини
Натуралізовані громадяни Венесуели
Письменники Польщі XX століття
Польські євреї
Аргентинські євреї
Польські філологи
Польські есеїсти
Польські мовознавці
Випускники Університету Буенос-Айреса
Романісти